Mecklenburger Straße steht für

 Mecklenburger Straße (Bremen)
 Mecklenburger Straße (Hannover)
 Mecklenburger Straße (Lübeck)
 Mecklenburger Straße (Oberhausen)
 Mecklenburger Straße (Wismar)